Schupplenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Schupplenberg († um 1350), Bürgermeister in Greifswald
 Heinrich Schupplenberg ((vor 1351–nach 1382)), Bürgermeister in Greifswald